Ganja (czyt. gandża, gandzia) – potocznie marihuana
 Gandża (Ganja w kilku językach, w tym ang.) – miasto w Azerbejdżanie
 Ganja – planeta pozasłoneczna
 , indyjski aktor